Arrecifes (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Arrecifes (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires